Красногварде́йск — название населенных пунктов:

Россия 

Красногвардейск — название города Гатчина в Ленинградской области в 1929—1944 годах.

Узбекистан 

 Красногвардейск — название города Булунгур в Самаркандской области до 1992 года.

См. также 
 Красная гвардия (значения)
 Красногвардейская (значения)
 Красногвардейский
 Красногвардейское